The Adventures of Lomax (известный в Европе как Lomax) — видеоигра, спин-офф серии Lemmings. Игрок берёт на себя роль Ломакса — лемминга, который должен спасти своих друзей и животных от злого врача. Игра была выпущена для PlayStation и Microsoft Windows в 1996 году. Кэт Суси предоставила голос Ломакса.

Сюжет 
Ломакс — лемминг-рыцарь, чьи друзья превратились в монстров из-за «Злого Эда». Его цель — спасти их и положить конец Злому Эду, используя свой магический шлем.

Игровой процесс 
Эта игра наследует геймплей и стиль, который можно увидеть в предыдущем проекте Эрвина Клойбхофера и Хенка Ниборга' — Flink. Как Ломакс, игрок должен перемещаться по четырем основным мирам с тремя уровнями в каждом мире, в виде сайд-скроллер платформера. Враги промывают мозги леммингам, которые превратились в монстров, принимающих форму зомби, ковбоев и инопланетян. Как и некоторые другие платформеры, натыкаясь на игрока, они убивают его. Основная атака игрока вращает Ломакса вокруг и может использоваться как для того, чтобы убивать врагов, прыгая на них, так и побеждать их в бою. Будучи побежденными, враги возвращаются в форму обычных леммингов и затем спрыгивают с ближайшего уступа. Существуют монеты, разбросанные по всем уровням, которые предоставляют дополнительные жизни, когда их недостаточно. Также можно найти магические шлемы, которые можно использовать в качестве оружия и предоставить Ломаксу иммунитет к одной атаке, после чего он теряет шлем.

В дополнение к стандартному платформеру, Ломакс также может использовать несколько способностей, представленных в оригинальных Lemmings, такие как создание мостов и взрыв препятствий, а также другие, не найденные в оригинале.

Отзывы 

Рецензент из Next Generation дал игре в общем негативный обзор, отметив, что, хотя в «The Adventures of Lomax не все так плохо для сайд-скроллера», сюжетная линия была неинтересной, а жанр 2D-платформы был представлен плохо. Однако рецензенты из GameSpot и Electronic Gaming Monthly считали, что новый 2D-платформер был свежим воздухом, поскольку в жанре не было никаких нововведений в течение некоторого времени. Они также отметили, что красочная графика, плавная анимация и веселый игровой процесс делают ее отличной даже среди других 2D-платформеров. Криспин Бойер из EGM сказал: «Это доказывает, что игры на PlayStation не обязательно должны быть трехмерными, чтобы быть хорошими», и Хью Стербаков из GameSpot пришел к выводу, что «хотя The Adventures of Lomax не является современным, это действительно веселая игра».

Примечания 

Компьютерные игры 1996 года
Игры для Windows
Платформеры
Игры для PlayStation
Компьютерные игры, разработанные Psygnosis
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании